Гарвей:
 Гарвей, Уильям — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии.
 Гарвей Кушинг — известный нейрохирург и пионер хирургии мозга.
 Гарвей Кокс — американский протестантский богослов, один из наиболее выдающихся богословов Запада.
 (4278) Гарвей — астероид из группы главного пояса, открытый 22 сентября 1982 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом.
 Гарвей — кратер на обратной стороне Луны.